Miejscowości w USA:
 Union City – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Union City – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Fulton
 Union City – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Union City – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Union City – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Hudson
 Union City – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Union City – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Canadian
 Union City – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Union City – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Obion
Gminy w USA:
 Union City (ang. Union City Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee